Michał Sikorski (1882–1939) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Michał Sikorski – skrzypek, członek Grupy MoCarta
 Michał Sikorski – prezes Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi – założyciel pisma Stosunki Międzynarodowe, konsul RP w Waszyngtonie
 Michał Sikorski – biochemik, profesor IChB PAN
 Michał Sikorski - aktor